Kazimierówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kazimierówka, un village du powiat de Chełm dans la voïvodie de Lublin
 Kazimierówka, un village du powiat de Tomaszów Lubelski dans la voïvodie de Lublin
 Kazimierówka, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Kazimierówka, un village dans la voïvodie de Podlachie